est une expression anglo-saxonne signifiant « chandelles romaines ». Elle peut faire référence à :

 , groupe américain formé en 1997 ;
 Roman Candle, album d'Elliott Smith sorti le  ;
 Roman Candles, court métrage américain de John Waters sorti en 1966.